Торго́вая площадь — название площадей в различных населённых пунктах.

Россия 
 Торговая — площадь в Вологде.
 Торговая — площадь в Дзержинске.
 Торговая — площадь в Липецке.
 Торговая — площадь в Петергофе (Санкт-Петербург).
 Торговая — прежнее название площади Революции в Галиче.
 Торговая — исчезнувшая площадь в Санкт-Петербурге.
 Торговая — одно из прежних названий площади Ленина в Томске.
 Торговая — площадь в Устюжне.
 Верхнеторговая — площадь в Уфе
 Нижнеторговая — площадь в Уфе

Финляндия 
 Торговая — площадь в Турку.

См. также 
 Базарная площадь
 Рыночная площадь
 Торговая улица
 Торговый мост
 Торговый переулок